Amerikai Egyesült Államok
Chapel Hill (Chambers megye, Alabama)
Chapel Hill (Choctaw megye, Alabama)
Chapel Hill (Covington megye, Alabama)
Chapel Hill (Jefferson megye, Alabama)
Chapel Hill (Walker megye, Alabama)
Chapel Hill (Washington megye, Alabama)
Chapel Hill (Észak-Karolina)
Chapel Hill (Indiana)
Chapel Hill (Indianapolis)
Chapel Hill (New Jersey)